Zjednoczona Partia Ludowa, United People’s Party, People’s United Party 
 Estońska Zjednoczona Partia Ludowa  partia polityczna w Estonii, w 1994 przekształciła się w Partię Konstytucyjną, zaś w 2008 - po połączeniu z - Estońską Partią Lewicową – w Estońską Zjednoczoną Partię Lewicy
 Zjednoczona Partia Ludowa (Belize) – partia polityczna w Belize, założona w 1950
 Zjednoczona Partia Ludowa (Bułgaria) – partia polityczna w Bułgarii
 Zjednoczona Partia Ludowa (Fidżi) – partia polityczna na Fidżi
 Zjednoczona Partia Ludowa (Jamajka) – partia polityczna na Jamajce
 Zjednoczona Partia Ludowa (Liberia) – partia polityczna w Liberii
 Zjednoczona Partia Ludowa (Saint Kitts i Nevis) – partia polityczna w Saint Kitts i Nevis
 Zjednoczona Partia Ludowa (Singapur) – partia polityczna w Singapurze
 Zjednoczona Partia Ludowa (Sint Maarten) – partia polityczna na Sint Maarten
 Zjednoczona Partia Ludowa (Wyspy Marshalla) – partia polityczna na Wyspach Marshalla
 Zjednoczona Partia Ludowa (Zimbabwe) – partia polityczna w Zimbabwe, założona w 2006
 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL „mikołajczykowskiego”

Zobacz też 
 
 Partia Ludowa

Przypisy